Lestrigonidae är en familj av kräftdjur. Lestrigonidae ingår i överfamiljen Phronimoidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lestrigonidae 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Lestrigonidae